Pojerstieten ist der Name folgender Orte im ostpreußischen Kreis Fischhausen (heute russisches Rajon Selenogradsk, Oblast Kaliningrad):
 Pojerstieten (Kumehnen), untergegangene Landgemeinde bei Kumehnen
 Pojerstieten (ab 1906 Elchdorf), Siedlung bei Norgau, siehe Kulikowo (Kaliningrad, Selenogradsk, Pereslawskoje)